Kukulkán es una deidad de la mitología maya. Este nombre también puede referirse a:
 Templo de Kukulkán, pirámide maya conocida también localmente como el Castillo de Chichén Itzá.
 Parque Kukulcán Alamo, estadio de béisbol en Mérida, México.
 Bulevar Kukulkán, vía principal de la Zona Hotelera de Cancún, México.